Labanovskis ist der Familienname folgender Personen:

 Rišards Labanovskis (* 1940), lettischer Journalist und Politiker
 Valdis Labanovskis (* 1969), lettischer Handballspieler und -trainer